NARC (jeu vidéo, 1988)
 Narc, film de Joe Carnahan (2002).
 NARC (jeu vidéo, 2005)